Барринджер:

 Барринджер, Дэниел — американский геолог.
 Барринджер — древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.